Екельчик — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Екельчик, Сергей Александрович (род. 1966) — канадский историк украинского происхождения.
 Екельчик, Юрий Израилевич (1907—1956) — советский кинооператор.